Tirant Sin — ныне несуществующая трэш-метал-группа из Буффало, Нью-Йорк. Группа создала своим названием известность в андерграунде, а также после распада часть участников группы вошла в состав формирующейся группы Cannibal Corpse. За время своего существования группа сумела записать несколько демо.

История 
Tirant Sin была основана в 1985 году в Буффало, Нью-Йорк, история группы в будущем была подробно записана на Centuries of Torment. Группа состояла из вокалиста Криса Барнса, гитариста Боба Русая, басиста Рича Циглера и ударника Пола Мазуркевича. Первое демо группы называлось «Desecration of the Graves». Его особенностью является отсутствие постоянного вокалиста. Роль вокалиста исполняли Рич и Пол, что Пол назвал ужасным на DVD «Centuries of Torment: The First 20 Years» группы Cannibal Corpse.

В 1986, Крис Барнс покинул группу и перешёл в другую андерграундную группу Leviathan, которая также играла трэш-метал в Буффало, где получил известность вследствие своего низкого вокала. Барнса заменил Деннис Джонн, и в 1987 группа написала второе демо «Chaotic Destruction», в котором часто ошибочно вокалистом считается Барнс.

В 1988, Крис Барнс вернулся в группу, и было записано третье демо «Mutant Supremacy». В этом же году Tirant Sin записала сплит, и Крис Барнс, Боб Русай и Паул Мазуркиевич вошли в состав формирующийся группы Cannibal Corpse.

Последний состав 
 Крис Барнс — вокал
 Боб Русай — гитара
 Джо Морелли — гитара
 Рич Циглер — бас
 Пол Мазуркевич — Барабаны

Бывшие участники 
 Деннис Джон — вокал
 Кам V — гитара

Дискография 
 Chaotic Destruction (Демо) (Февраль 1987)
 Desecration of the Graves (Демо) (Конец.1987)
 Mutant Supremacy (Демо) (1988)

Ссылки 
 YouTube video with info written by former vocalist Dennis John
 Cannibal Corpse DVD Centuries of Torment: The First 20 Years
 TIRANT SIN Official Site
 TIRANT SIN myspace page

Дэт-метал-группы США
Трэш-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Буффало